Ihungia ist der Name
 eines neuseeländischen Ortes in der Region Gisborne, siehe Ihungia (Neuseeland)
 eines neuseeländischen Flusses, siehe Ihungia River
 einer ausgestorbenen Meeresschneckengattung, siehe Ihungia (Gattung)